Denumirea de Medovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Medovo, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Medovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Medovo, un sat în comuna Bratea Daskalovi, regiunea Stara Zagora.